Geórgios Galítsios (), souvent appelé Yórgos Galítsios (), né le  à Larissa, est un footballeur grec. Il évolue actuellement au Royal Excel Mouscron au poste d'arrière droit.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Grèce en 2009 et 2011 avec l'Olympiakos
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2007 avec Larissa et en 2009 avec l'Olympiakos
 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2012 et 2014 avec Lokeren

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Larissa
Footballeur grec
Joueur de l'AEL Larissa
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du Panionios
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du Royal Excel Mouscron
Joueur de l'Anorthosis Famagouste FC